Kamienny Most (steinerne Brücke) ist ein polnischer Ortsname:
 Kamienny Most (Gorzkowice) in der Woiwodschaft Łódź
 Kamienny Most (Chociwel) in der Woiwodschaft Westpommern (Steinhöfel, Kreis Saatzig/Pommern)